Skjelvik ist der Familienname folgender Personen:
 Jørgen Skjelvik (* 1991), norwegischer Fußballspieler
 Kristoffer Skjelvik (* 1991), norwegischer Biathlet